DIR může označovat:
 zkratku pro adresář (z anglického directory)
 Dir – příkaz pro výpis obsahu adresáře v CP/M, MS-DOSu a MS Windows a dalších operačních systémech
 Doing It Right – filosofie způsobu potápění
 Dir (Pákistán) – město v Pákistánu
 Dir (klan) – somálský klan
 Askold a Dir – legendární Varjagové na Ukrajině
 Dopravně inženýrské rozhodnutí